Mužská čtyřhra Marburg Open 2016 probíhala na přelomu června a července 2016. Do deblové soutěže marburského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nizozemský pár Wesley Koolhof a Matwé Middelkoop, jehož členové do turnaje nezasáhli.

Vítězem čtyřhry se stala nejvýše nasazená americko-rakouská dvojice James Cerretani a Philipp Oswald, která ve finále zdolala americko-mexické turnajové čtyřky Maxe Schnura s Miguelem Ángelem Reyesem-Varelou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 90 bodů a získali první společný titul na challengerech.

Nasazení párů 
 ' James Cerretani /  Philipp Oswald (vítězové)
  Tomasz Bednarek /  Sergej Betov (semifinále)
  Fabrício Neis /  Ruan Roelofse (1. kolod)
  Miguel Ángel Reyes-Varela /  Max Schnur (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Marburg Open
Tenis v Německu v roce 2016
ATP Challenger Tour 2016